Остров Святого Георгия:

 Остров Святого Георгия — один из островов напротив города Пераст (Черногория).
 Остров Святого Георгия — один из островов Прибылова штата Аляска в Беринговом море